Ceratoconus är ett släkte av tvåvingar. Ceratoconus ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Puckelflugor
Ceratoconus